Ракель Копс-Джонс і Абігейл Спірс були чинними чемпіонками, але вирішила того разу не брати участі.

Татьяна Малек і Крістіна Младенович виграли титул, у фіналі перемігши пару Алісія Росольська і Гетер Вотсон з рахунком 7–6(7–5), 6–7(6–8), [10–7].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Main Draw 

Challenge Bell
2012